De Ronde van de Middellandse Zee 2007 (Frans: Tour Méditerranéen 2007) werd gehouden van 14 tot en met 18 februari in Frankrijk en Italië. Het was de 34ste editie. Het eindklassement werd gewonnen door de Spanjaard José Iván Gutiérrez. Ricardo Serrano en Vladimir Jefimkin werden respectievelijk tweede en derde.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe (ploegentijdrit)

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassementen

Externe links 
Officiële website

2007
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007